Allendale Town – miasto w Anglii
 Allendale – miasto w Australii
Miejscowości w USA:
 Allendale – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Wabash
 Allendale – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Solano
 Allendale – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Allendale – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Worth
 Allendale – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Allendale – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Allendale
Gminy w USA:
 Allendale (ang. Allendale Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Allendale (ang. Allendale Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hoke
 Allendale (ang. Allendale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Allendale (ang. Allendale County) – w stanie Karolina Południowa
 Alendale (rdzeń) – rdzeń procesorów Intel